Александр Петрович Поль (ок. 1820 — 1888) — генерал-лейтенант русской императорской армии.

Биография 
Родился около 1820 года, происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии.

Воспитывался в одном из частных учебных заведений Санкт-Петербурга. В 1837 году поступил рядовым в гренадерский Екатеринославский Его Величества полк; в 1844 году переведён в лейб-гвардии Егерский полк.

Во время Венгерской кампании, в 1849 году, вместе со своим полком, принимал участие в походе гвардии, а во время Крымской войны был в составе войск, охранявших побережье Санкт-Петербургской и Выборгской губерний. В 1862 году был произведён в полковники.

В 1863 году был назначен командиром Великолуцкого пехотного полка и принимал участие в подавлении польского восстания.

В 1872 году был назначен Тамбовским губернским воинским начальником и 1 января 1873 года произведён в генерал-майоры. В 1881 году был назначен начальником 16-й местной бригады и в следующем году, 30 августа, за отличие по службе был произведён в генерал-лейтенанты.

С 1885 года — начальник 25-й пехотной дивизии.

Умер  года.

Награды 
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1875)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1878)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1881)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1886)

Литература 
 
 Поль Александр Петрович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е сентября 1888. — С. 285.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Венгерской войны
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Персоналии:Тамбов